Pablo González Velázquez (1664–1727) – hiszpański rzeźbiarz barokowy.
 Pablo González Couñago (1979–) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika.